Gustav Hensel ist der Name folgender Personen:

* Gustav Hensel (Fußballspieler) (1884–1933), deutscher Fußballspieler

Gustav Hensel steht für:
 Gustav Hensel, deutscher Elektrotechnikhersteller, siehe Hensel (Unternehmen)